Немања Којчић (Чачак, 22. августа 1997) српски је фудбалер.

Статистика

Клупска

Напомене

Референце

Литература

Спољашње везе 

 
 
 
 
 

Рођени 1997.
Спортисти из Чачка
Српски фудбалери
Фудбалери Пролетера Нови Сад
Фудбалери Црвене звезде Нови Сад
Фудбалери Цемента
Фудбалери Хајдука Кула
Фудбалери Кабела
Фудбалери Новог Пазара
Фудбалери Напретка Крушевац
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије